Die East West Bank Classic 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in der Vorstadt Carson, Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 21. bis 27. Juli 2008 statt.

Im Einzel gewann Dinara Safina gegen Flavia Pennetta mit 6:4 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung mit 2:6, 7:5 und [10:4] gegen Eva Hrdinová / Vladimíra Uhlířová.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Carson (Kalifornien)